Правая Хава — топоним:

 Правая Хава — село в Воронежской области.
 Правая Хава — река в Воронежской области.